La palabra Alcántara puede referirse:

Topónimos

España 
Tierra de Alcántara es una de las comarcas de Extremadura, situada en el extremo occidental de la provincia de Cáceres. Su capital es Alcántara.
Alcántara, municipio de la provincia extremeña de Cáceres (España), situada en la orilla izquierda del río Tajo.
Valencia de Alcántara es un municipio de la provincia de Cáceres (España).
Santiago de Alcántara es un municipio en la provincia de Cáceres (España).
Herrera de Alcántara es un municipio en la provincia de Cáceres (España).
Mata de Alcántara es un municipio en la provincia de Cáceres (España).
San Vicente de Alcántara es un municipio situado al noroeste de la provincia de Badajoz (Extremadura, España). 
Alcántara de Júcar (oficialmente y en valenciano Alcàntera de Xúquer) es un municipio de la comarca de la Ribera Alta, provincia de Valencia (España).
San Pedro Alcántara es un pueblo situado en el área central de la Costa del Sol, provincia de Málaga, España.

Portugal 
Alcântara es una freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Lisboa.

Italia 
Río Alcantara, río de Sicilia (Italia).

Venezuela 
Municipio Francisco Linares Alcántara del estado de Aragua, en Venezuela.

Chile 
San Pedro de Alcántara es una localidad chilena, ubicado 69 km al sur de Pichilemu en la región de O'Higgins.

Brasil 
Dom Pedro de Alcântara es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
Alcântara, ciudad del estado brasileño de Maranhão.

Filipinas 
Alcantara (Cebú) es un municipio de en la provincia de Cebú, en Filipinas.

Personas con el nombre o el apellido Alcántara 
Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, conocido como Pedro de Alcántara, fue un fraile franciscano español, canonizado en 1622, nacido en la localidad de Alcántara. 
Pedro de Alcántara de Orleáns-Braganza (Petrópolis, 1875 - ibíd., 1940) ostentó el título de Príncipe de Grão-Pará (heredero del Imperio del Brasil).
Pedro Alcántara de Somellera (1774-1854), jurisconsulto y político argentino. 
Pedro Alcántara de Toledo y Silva (1729-1790) fue el duodécimo duque del Infantado.
Pedro Alcántara de Toledo y Salm-Salm (Madrid, 1768-1841), político y militar español, XIII duque del Infantado.
Pedro de Alcántara Tellez Girón y Beaufort (1810-1844), XIV duque del Infantado.
Pedro de Alcántara Pérez de Guzmán y Pacheco (1724-1777), noble español perteneciente a la Casa de Medina Sidonia, XXI Conde de Niebla, XIV Duque de Medina Sidonia y XV Marqués de Aguilar de Campóo.
Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox (Madrid, 1803-1867), noble español, XVII Duque de Medina-Sidonia e importante líder carlista.
Pedro Alcántara Herrán (Bogotá, 1800-1872) fue un militar y político colombiano.
Paulino Alcántara (Filipinas, 1896 - Barcelona, 1964) fue un futbolista español del Fútbol Club Barcelona.
Manuel Alcántara es un poeta, escritor y periodista español, nacido en Málaga (España) en 1928.
Melchor Rodríguez de Alcántara (Barcelona, 1855-1914) fue un compositor, pianista y crítico musical español.
Celia Alcántara (seudónimo de Angélica Palomero de Bellomo) (Buenos Aires, 1921-ibíd., 2007) fue una dramaturga argentina.
Francisco Linares Alcántara (1828-1878), militar y político venezolano, presidente de la República durante el período 1877-1879.
Germán Alcántara (Guatemala, 1863 - ibíd., 1910) fue un compositor y director de bandas y orquestas guatemalteco.
Carlos Alberto Alcántara Villar es un actor peruano nacido en 1964.
Tati Alcántara es una bailarina, actriz, modelo y cantante peruana.
Valentín Alcántara es un militar y político dominicano nacido en Azua.
El conquistador Francisco Martín de Alcántara (Trujillo, Cáceres, Lima, 1541).
Jesús de Miguel Alcántara es un pintor de la ciudad autonómica de Ceuta, España.

Otros usos 
 La Orden de Alcántara es una orden militar española creada en el año 1154.
Alcántara  es una estación ferroviaria que forma parte de la red del Metro de Santiago de Chile.
Avenida Alcántara en Santiago de Chile.
El Puente de Alcántara es un puente romano en arco que cruza el río Tajo en la localidad cacereña de Alcántara.
El puente de Alcántara (Alcántara en árabe es puente) se levanta sobre el río Tajo, en la ciudad de Toledo (España).
 La batalla de Alcântara de 1580, en la que los tercios de España bajo el mando del duque de Alba derrotaron a las fuerzas portuguesas de Antonio, el prior de Crato en Alcântara (Lisboa), en el contexto de la crisis sucesoria de Portugal.
 La batalla de Alcántara de 1809 que enfrentó a las tropas francesas del mariscal Victor contra las portuguesas bajo el mando de Mayne en la localidad española de Alcántara.
Bronce de Alcántara es una placa en bronce con inscripción latina del año 104 a. C., hallado en el término municipal de Alcántara (Cáceres, España).
Premio Internacional Puente de Alcántara destinado a galardonar, en el ámbito iberoamericano, la obra más destacada de ingeniería pública.
El Centro de Lanzamiento de Alcántara es una base espacial situada en el municipio homónimo del estado de Maranhão (Brasil).
El Regimiento de Caballería Acorazado "Alcántara" n.º 10, perteneciente al ejército de Tierra de España.
El Monumento a los Cazadores de Alcántara es un conjunto escultórico original de Mariano Benllure, situado en el Paseo de Zorrilla de Valladolid (España), inaugurado en 1931.
 Alcantara es un material textil utilizado como tapicería.